Ла Себољета има више значења:

 Ла Себољета (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Себољета (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Себољета (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Себољета (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Себољета (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Себољета (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Себољета (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Себољета (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Себољета (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Себољета (Толиман), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Себољета (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику